Іскандер (араб. إسكندر‎) - це арабо-перська форма грецького імені Александр (метатеза аль-Іскандер) і здебільшого стосується Александра Македонського.

 Іскандер — російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, має ракети з ядерними боєголовками в арсеналі.
 Іскандер — епічний боллівудський фільм 1941 року
 5615 Іскандер — астероїд головного поясу, відкритий 4 серпня 1983 року.

Особи 

 Іскандер Фазіль Абдулович — абхазький письменник.
 Іскандер Мірза — генерал-губернатор Пакистану. Перший президент Пакистану з 1956 по 1958 роки.